Micrasterias (do grego mikros, "pequeno" + aster, "estrela") é um gênero de alga verde da ordem Desmidiales. Suas espécies variam em tamanho, podendo chegar a centenas de micrômetros.

Micrasterias são organismos unicelulares que apresentam simetria bilateral. Suas células são divididas em duas semicélulas espelhadas unidas por um estreito istmo contendo o núcleo celular. Esta estrutura semicelular dupla é exclusiva do grupo ao qual o gênero faz parte. Cada semicélula contém um único cloroplasto grande, contendo clorofila a e clorofila b, assim como as enzimas necessárias para a fotossíntese. O açúcar sintetizado é utilizado para fornecer energia ao organismo ou, se não for utilizado, absorvido pelos pequenos pirenoides arredondados embutidos no cloroplasto, que convertem o açúcar em amido para armazenamento.

Micrasterias possui várias espécies cosmopolitas; comum em comunidades planctônicas ou perifíticas em lagos e lagoas ácidas, oligotróficaos ou distróficas, ou em pântanos ou turfeiras. Várias espécies são utilizadas como organismos modelo para estudos de biologia celular e sobre os efeitos de vários tratamentos (produtos químicos, vários tipos de radiação, mudanças na pressão de turgescência, enucleação, poliploidia, etc.) na morfogênese de novas semicélulas após citocinese.

Descrição 

Micrasterias é um desmídeo placoderme unicelular dividido em duas semicélulas grandes, isoladas (apenas M. foliacea é filamentosa) e achatadas. Cada semicélula é dividida em um lobo polar e dois lobos laterais. O lobo polar é longo a expandido, nunca dividido em lóbulos, ao contrário dos laterais, que são divididos em lóbulos. Em algumas espécies, as semicélulas são mais simples e parecem discos achatados. Outras possuem semicélulas intrincadamente lobadas com incisões que criam um padrão de projeções em forma de estrela. Cada semicélula possui um grande plastídio lobulado com muitos pirenoides. O núcleo está localizado no istmo entre as duas semicélulas.

A parede celular pode ser lisa e porosa, ou pode apresentar espinhos e grânulos. Polímeros resistentes na parede celular permitem que as células sobrevivam aos ambientes áridos, escuros e secos e lamacentos ao longo das margens de lagos ou lagoas. A fototaxia, ou movimento celular em resposta à luz, foi documentada em Micrasterias e em muitos outros desmídeos.

Ecologia
Micrasterias é mais comum nas comunidades planctônicas ou perifíticas de lagos e lagoas oligotróficas e ácidas ou em pântanos e turfeiras. Várias espécies são cosmopolitas e estão documentadas em coleções em todo o mundo.

Reprodução
Micrasterias podem se reproduzir tanto assexuada quanto sexuadamente. A reprodução assexuada acontece por meio da mitose, consistindo na duplicação do material genético do organismo e o crescimento de duas pequenas semicélulas entre as semicélulas originais, que aumentam gradativamente de tamanho. A reprodução sexuada ocorre por meio de um processo denominado conjugação, pelo qual dois organismos se unem e fundem suas células haploides para formar um zigoto diploide.

Espécies

Espécies aceitas 

O gênero Micrasterias inclui as seguintes espécies:

Nomes de espécies com status taxonômico incerto

Filogenética 
A filogenética molecular moderna sugere as seguintes relações (nem todas as espécies aceitas estão incluídas):

Mesmo que Triploceras tenha sido recuperado como incorporado dentro de Micrasterias, havia baixo suporte estatístico para este posicionamento, então permanece como um gênero separado.

Ligações externas 
 Página de imagens de Micrasterias

Desmidiaceae
Charophyta